Guzmán Peralta (Montevideo, Uruguay, 30 de junio de 1971) es un guitarrista uruguayo. Trabajó como intérprete y como músico de sesión entre 1987 y 2010; desde entonces se dedica a la docencia. Colaboró con importantes figuras de su país como José Carbajal "El Sabalero", Eduardo Darnauchans o Mauricio Ubal.

Biografía 

En su adolescencia, comenzó a tocar guitarra y a tomar clases con Fernando Yáñez y Esteban Klísich. Durante su estadía en Barcelona, estudió guitarra jazz en el Taller de Músics con Vicenç Solsona. Fue integrante del Taller El Sótano, en donde participaron también Walter Bordoni, Erik Coates, Mario Villagrán, Gastón Rodríguez, Andrés Torrón, Jorge Drexler y Juan Campodónico. Su primera grabación fue con el grupo Canciones para no dormir la siesta, en su última formación. Tiempo después comenzaría a impartir clases particulares de guitarra, y luego de la separación de Canciones, continuaría trabajando junto a Jorge Bonaldi y Gonzalo Moreira. Sería allí cuando comenzaría a colaborar como intérprete junto a distintos solistas. Años más tarde integra la orquesta de Raúl Medina, la cual era contratada para hacer presentaciones en fiestas y eventos privados. Participó, junto a esta orquesta, entre 2002 y 2003, en el programa "Casting" de Teledoce. Actualmente, se dedica únicamente a la docencia.

Participaciones como intérprete 

Acompañó en presentaciones en vivo a Mauricio Ubal, Samantha Navarro, Alejandro Ferradás, Walter Bordoni, José Carbajal "El Sabalero", Eduardo Darnauchans, entre otros. Además, grabó en algunos temas de los siguientes álbumes de estudio:

Álbumes de estudio 

 CHT! (Canciones para no dormir la siesta, 1988)
 Antología (Canciones para no dormir la siesta, 1989)
 La cajita de Mainumbé (Jorge Bonaldi, 1990)
 El gol de la valija y otros cuentos (Walter Bordoni, 1991)
 Flor nueva de películas viejas (Walter Bordoni, 1994)
 Plaza Guayabo (Mauricio Ubal, 1997)
 Contenido Neto (Alejandro Ferradás, 1998)
 11 canciones en el área (Mauricio Ubal y Contrafarsa, 2000)
 Noche de rondas (José Carbajal, 2000)
 Entre el micrófono y la penumbra (Eduardo Darnauchans, álbum en vivo, 2001)
 Barrio Virtual (Walter Bordoni, 2002)
 Bajofondo Tango Club (Bajofondo, 2002)
 Mundo Aparte (Alejandro Ferradás, 2002)
 Re-percusión / el 14 (José Carbajal, 2002)
 El faro del fin del mundo (Mauricio Ubal y Gonzalo Moreira, 2004)
 Canciones sefaradíes (Eduardo Darnauchans, álbum en vivo, 2004)
 Valeria Lima (Valeria Lima, 2004)
 El ángel azul (Eduardo Darnauchans, 2005)
 Los naipes de Espartaco (Gastón Rodríguez, 2006)
 Alter (Walter Bordoni, 2006)
 Souvenirs (Darío Iglesias, 2007) 
 Estación (Gabriel Estrada, 2010)

Bandas sonoras y televisión 

 Maldita cocaína (Fernando Goicoechea, 2001)
 Casting: el desafío (junto a la Orquesta de Raúl Medina, 2002)

Referencias 

Nacidos en Montevideo
Músicos de Uruguay
Guitarristas de Uruguay